И́тяке́скус:
 Итякескус — район города Хельсинки.
 Итякескус — станция метро метрополитена Хельсинки.
 Итякескус — торговый центр в Хельсинки.